Achberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Achberger (1948–1984), österreichischer Literaturhistoriker und Germanist
 Linda Achberger (* 1992), österreichische Autorin
 Leopold Achberger (1903–1994), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Achberg (Begriffsklärung)